Eurosong ist eine andere Bezeichnung für den Eurovision Song Contest.

Außerdem steht er für:
 die belgischen Vorentscheide zu den Eurovision Song Contests
 Eurosong 1977 (Belgien)
 Eurosong 1979 (Belgien)
 Eurosong 1981 (Belgien)
 Eurosong 1983 (Belgien)
 Eurosong 1985 (Belgien)
 Eurosong 1987 (Belgien)
 Eurosong 1989 (Belgien)
 Eurosong 1993 (Belgien)
 Eurosong 1996 (Belgien)
 Eurosong 1999 (Belgien)
 Eurosong 2002 (Belgien)
 Eurosong 2004 (Belgien)
 Eurosong 2006 (Belgien)
 Eurosong 2008 (Belgien)
 Eurosong 2014 (Belgien)
 die tschechischen Vorentscheidungen aus den Jahren
 Eurosong 2007 (Tschechien)
 Tschechische Vorentscheidung zum Eurovision Song Contest 2008
 die irischen Vorentscheidungen aus den Jahren
 Eurosong 2008 (Irland)
 Eurosong 2009 (Irland)
 sowie die slowakische Vorentscheidung zum Eurovision Song Contest 2009, siehe Eurosong 2009 (Slowakei)